Galela (lud)
 język galela
 Danau Galela